Arturo Prestipino – violinista e compositore italiano
 Michele Prestipino – magistrato italiano
 Patrizia Prestipino – politica italiana

Pagine correlate  
 Giuseppe Prestipino